Râul Dolina se poate referi la:

 Râul Dolina (Brăești)
 Râul Dolina (Sulița)

Vezi și 
 Dolina (dezambiguizare)

Toponime românești